Kamber – leggendario sovrano di Cambria
 Đorđe Kamber – calciatore serbo naturalizzato bosniaco
 Janick Kamber – calciatore svizzero
 Oliver Kamber – hockeista su ghiaccio svizzero
 Robin Kamber – calciatore svizzero